Криве может означать:

 Криве — предположительно название верховных иерархов средневекового балтийского языческого жречества, которые имели резиденцию в Ромове, а затем в Вильне. 
 Криве — село и одноимённая община в Словакии.
 Криве, Илья Валентинович (1948—2021) — советский, украинский физик-теоретик, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.